Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der 110. Senat ging auf die Senatswahl am 7. November 2006 zurück. Er trat am 3. Januar 2007 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 2006 gehörten der republikanischen Fraktion 49 und der demokratischen Fraktion 51 Mitglieder an. Der Senator Bernie Sanders gehört keiner Partei an, wurde jedoch Mitglied der demokratischen Fraktion. Joe Lieberman zog als unabhängiger Kandidat in den Senat ein, nachdem er die parteiinternen Vorwahlen der Demokraten in Connecticut verloren hatte, blieb aber Mitglied der Demokratischen Partei und gehörte der Fraktion der Demokraten an.

Wichtige Positionen

Liste der Senatoren

Siehe auch 

 110. Kongress der Vereinigten Staaten
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 110. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

110
Vereinigte Staaten, Senat #110